Вертика́ль (от  — отвесный) может означать:
 Вертикаль — направление вектора силы тяжести в данной точке.

Имена собственные 
 «Вертикаль» — советский фильм режиссёра Станислава Говорухина (1967).
 «Вертикаль» — российская книжная серия, в которой выпускалась постмодернистская фантастика (1997).
 «Вертикаль» — советская серия геофизических ракет.
 «Вертикаль» — высотное здание в Самаре.
 «Вертикаль» — российская инфраструктурная телекоммуникационная компания.
 «Вертикаль» — белорусский футбольный клуб из города Калинковичи.

Специальное 

 Вертикаль (в музыке) — условно-образное понятие, связанное с применением к музыке пространственных представлений и обозначающее единовременный "срез" звучания многоголосной ткани.

См. также 
 «Вертикаль-Т» — российская авиакомпания.

Примечания